

Лінденгерст — селище, штат Іллінойс
 Лінденгерст — селище, штат Нью-Йорк